Юстон ():

 Юстон — лондонский вокзал.
 Юстон — станция лондонского метрополитена.
  — деревня в графстве Саффолк, Англия.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.